Trankovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Трънково) :
Trankovo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Trankovo, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.